Judd Blackwater (né le  à Lethbridge, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur albertain ayant joué son hockey junior avec les Chiefs de Spokane avec lesquels il remporta la Coupe Memorial en 2008. Il s'aligne brièvement avec l'Université de Lethbridge en 2008-09 avant de se joindre aux rangs professionnels dans l'ECHL et dans la Ligue américaine de hockey.

En 2009-10, il évolue pour deux clubs différents dans l'ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 ||Timberwolves de Crowsnest Pass ||AJHL ||53 ||9 ||16 ||25 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2004-2005 ||Bandits de Brooks ||AJHL ||52 ||13 ||18 ||31 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Eagles de Canmore ||AJHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||45 ||7 ||6 ||13 ||70 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||55 ||12 ||29 ||41 ||87 ||3 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
|2007-2008 ||Chiefs de Spokane ||LHOu ||71 ||31 ||29 ||60 ||96 ||21 ||10 ||8 ||18 ||6
|-
|2008 ||Chiefs de Spokane ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2008-2009 ||Horns de l'Université de Lethbridge ||CWUAA ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Falcons de Fresno ||ECHL ||30 ||5 ||9 ||14 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Thunder de Stockton ||ECHL ||19 ||2 ||6 ||8 ||25 ||10 ||0 ||8 ||8 ||40
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||IceHogs de Rockford ||LAH ||9 ||3 ||0 ||3 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Americans de Rochester ||LAH ||12 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||Thunder de Stockton ||ECHL ||35 ||14 ||16 ||30 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Aces de l'Alaska ||ECHL ||28 ||12 ||14 ||26 ||20 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2010-2011 ||Americans d'Allen ||LCH ||49 ||20 ||29 ||49 ||38 ||13 ||8 ||4 ||12 ||12
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH || 17||0 ||0 ||0 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Wranglers de Las Vegas || ECHL || 46|| 21|| 35|| 56|| 49|| 18|| 6|| 8|| 14|| 20
|-
| 2012-2013 || Wranglers de Las Vegas || ECHL || 69|| 19|| 31|| 50|| 79|| 7|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
|2013-2014 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 29|| 6|| 9|| 15|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Reign d'Ontario || ECHL || 59 || 35 || 28 || 63 || 40 || 14 || 7 || 9 || 16 || 41
|-
|2015-2016 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 7|| 0|| 1|| 1|| 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || HK Nitra || Extraliga || 36|| 10|| 19|| 29|| 18|| 15|| 9|| 5|| 14|| 45
|-
|2016-2017 || HK Nitra || Extraliga || 51 || 12 || 30 || 42 || 53 || 13 || 6 || 6 || 12 || 22
|-
|2017-2018 || HK Nitra || Extraliga || 55 ||17 || 28 || 45 || 48 ||8 ||1 ||2 || 3 || 8
|-
|2018-2019 || HK Nitra || Extraliga || 57 ||29 || 18 || 47 || 50 ||8 ||5 ||0 || 5 || 37
|-
|2019-2020 || HK Nitra || Extraliga || 37|| 13|| 16|| 29|| 171|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 31 || 16 || 33 || 49 || - || 17 || 7 || 13 || 20 || -
|-
| 2020-2021 || HSC Csíkszereda || Roumanie || 18 || 12 || 19 || 31 || 8 || 9 || 4 || 8 || 12 || 10
|-
| 2021-2022 || Heilbronner Falken || DEL 2 || 46|| 24 || 24 || 48 || 53 || 13 || 4 || 3 || 7 || 6

Trophées et honneurs personnels 
Coupe Memorial
2008 : remporte la Coupe Memorial avec les Chiefs de Spokane

Notes et références 

Naissance en juin 1987
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Champion de la Coupe Memorial
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Lethbridge
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Joueur du SC Miercurea-Ciuc
Joueur des Heilbronner Falken